Els Horts del Molí de Saladic és un petit conjunt d'horts del terme municipal de Monistrol de Calders, al Moianès.

Estan situats a la dreta de la riera de Sant Joan, a sota i al sud-est de la masia de Saladic, a prop i al sud-oest del Gorg de Saladic. Són al lloc que ocupava antigament el Molí de Saladic i encara més antigament el mas Moragues.

Bibliografia 

 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006.

Molí de Saladic